Fort Smith – jednostka osadnicza w Kanadzie, Terytoria Północno-Zachodnie

Miejscowości w USA:
 Fort Smith – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Fort Smith – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Big Horn